Знаменский Сюксюм — село в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Базарносызганского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Сюксюм в 13 километрах к северу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 118 километров.

Часовой пояс

История 
Основано при строительстве Симбирско-Карсунской черты.

При создании Симбирского наместничества в 1780 году, «село Знаменское Сюксем тож, при тех же речках, пахотных салдат, помещиковых крестьян», вошло в состав Карсунского уезда. 

С 1796 по 1928 года сельцо Знаменский Сюксюм входило в состав Карсунского уезда Симбирской губернии.

До 2005 года село входило в состав ныне упразднённого Краснососенского сельсовета.

Население 

В 1913 году в Знаменском Сюксюме насчитывалось 70 дворов, 525 жителей. Население села в 1996 году — 21 человек.

Инфраструктура 
В селе расположена всего одна улица: Солнечная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района